Абу-Камаль (город)
 Абу-Камаль (район)